Grapes of Wrath kan avse:

 Grapes of Wrath – engelsk originaltitel för romanen från 1939 av John Steinbeck, se Vredens druvor
 Grapes of Wrath – engelsk originaltitel för filmen från 1940 i regi av John Ford, se Vredens druvor (film)
 Grapes of Wrath (musikgrupp) – en svensk musikgrupp